Fraise peut désigner :

Sémantique 
 Fraise, fruit (en biologie faux-fruit) du fraisier ;
 Fraise chinoise, fruit de l'arbre Myrica rubra ;
 Fraise, couleur rouge dont le nom provient du fruit éponyme.
 Fraise, accessoire vestimentaire du , sous forme de collerette autour du cou ;
 Fraise, outil d'usinage ;
 Fraise dentaire, instrument de dentiste ;
 Fraise, nom parfois donné à l'hémangiome, une tumeur bénigne des vaisseaux ;
 Fraise (de veau, d'agneau), abat blanc se présentant sous la forme d'une membrane grasse et plissée correspondant au mésentère, utilisé dans la confection de préparations tripières du Massif central méridional (tripous trenèls, tripous, manouls) ;
 La fraise est un nom parfois donné à la partie allumée des cigarettes, cigares et joints.
Fraise, un élément en fortification.

Patronyme 

 Dominique Fraise (1967-), arbitre international français de football.

Voir aussi

Titres 

 Comme un pot de fraises, film de Jean Aurel (1974) ;
 Des fraises et du sang (The Strawberry Statement), film américain réalisé par Stuart Hagmann (1970) ;
 Fraise et Chocolat (Fresa y chocolate), film cubain, espagnol et mexicain réalisé par Tomás Gutiérrez Alea et Juan Carlos Tabío, sorti en 1993 ;
 Fraise Vanille, quatrième album solo de la chanteuse Helena Noguerra ;
 Le Sang des fraises, téléfilm français de Manuel Poirier (2005) ;
 Les Fraises sauvages (Smultronstället), film suédois réalisé par Ingmar Bergman, sorti en 1957 ;
 Les Petites Fraises, manga de type loli kawaii de Barasui ;
 Vanille Fraise, comédie franco-italienne écrite et réalisée par Gérard Oury (1989).

Divers 
 Fraisage, procédé d'usinage par enlèvement de matière.
 Fraise dentaire, instrument rotatif pour la technique de préparation dentaire.
 Fraise Tagada, bonbon inventé en 1969 par la société Haribo.
 Fraise de mer, nom vernaculaire de l'ascidie colonial Aplidium elegans
 
 
 Génération fraise, désignant les taïwanais nés entre 1981 et 1991